Кюрті́й-су-Бюрна́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 90 км на південь від Діжона, 35 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 134,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кюртій-су-Бюрнан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кюртій-су-Бюрнан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара